Голуха — посёлок железнодорожной станции в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр сельского поселения Голухинский сельсовет».

География 
Находится на северо-востоке Алтайского края, на юге центральной части Заринского района, в предгорьях Салаирского кряжа. Абсолютная высота 316 метров над уровнем моря.Расстояние до города Заринска 32 км.

Население

Промышленность 
Градообразующим предприятием является ПАО «Цемент», единственное в Алтайском крае предприятие по производству цемента. Сырьевой базой для него служат материалы Врублево-Агафьевского месторождения. А так же Голухинское месторождение альбитофиров ( щебневый завод ) компании ООО "Алтай-Кальцит".

Инфраструктура 
Имеется средняя общеобразовательная школа , дом культуры, детский сад, единственная в районе детская музыкальная школа, амбулатория, отделение «Почты России». Уличная сеть насчитывает 16 улиц и 2 переулка.

Примечания 

Населённые пункты Заринского района